Пятый чемпионат Континентальной хоккейной лиги стартовал 4 сентября 2012 года и завершился 17 апреля 2013 года.

Изменения в регламенте 
С сезона 2012/13 изменяется регламент КХЛ. Нововведения связаны с интересами сборной России по хоккею в преддверии олимпиады в Сочи:
 Изменена трактовка понятия «легионер». Легионеры — это игроки, которые не имеют права выступать за сборную России, а также иностранцы, не имеющие действующие контракты. Иностранные вратари могут сыграть не более чем в 2/3 матчей регулярного чемпионата.
 В случае ничейного результата после 60 минут, назначается 5-минутный овертайм, если и в овертайме не будет заброшенных шайб, назначаются буллиты. Данные изменения не касаются пятых матчей в первом раунде плей-офф, седьмых матчей во втором и третьем раундах и всех матчей финала. Они будут проводиться с неограниченными овертаймами до заброшенной шайбы. 
 Увеличено время подготовки сборной к этапам евротура, чемпионату мира и олимпийским играм.
 На матч должно быть заявлено 20 хоккеистов, включая одного игрока до 20 лет и одного до 21 года включительно. Дополнительно можно заявить двух игроков от 17 до 20 лет.
 Иностранные клубы должны иметь в заявке на матч от пяти игроков, имеющих право выступать за сборную страны данного клуба.

Однако позднее выяснилось, что часть нововведений была отменена:
 В первом раунде плей-офф останутся серии до четырёх побед.
 Во всех матчах плей-офф останутся 20-минутные овертаймы без проведения буллитов.

События межсезонья

Драфт 2012 

Драфт КХЛ 2012 года прошёл 25 и 26 мая 2012 года в Челябинске на домашней арене клуба «Трактор». По итогам драфт-лотереи право выбирать первым досталось клубу СКА. Россиянин Денис Александров был выбран первым.

Потолок зарплат 
В мае 2012 года было объявлено, что потолок зарплат будет изменен и составит $36,5 млн.

Регулярный сезон 
Регулярный сезон стартовал 4 сентября 2012 года матчем за Кубок Открытия, завершился 17 февраля 2013 года. 7 сентября был объявлен день памяти по погибшей команде Локомотив, игры в этот день не проводились.  На чемпионат было заявлено 26 команд — 12 в Восточной конференции и 14 в Западной. Каждая команда провела по 52 игры: по две с каждой из команд плюс два дополнительных матча в некоторых парах.

События

Кубок Открытия 

Первая традиционная игра сезона — матч на Кубок Открытия — сыгран 4 сентября между двумя финалистами прошлого сезона — командами «Динамо» (Москва) и «Авангард» (Омск). Открывали сезон прославленные хоккеисты СССР и Канады по случаю юбилея серии 1972 года. Символическое вбрасывание вбросили А. Мальцев, А. Якушев, М. Мессье, У. Грецки.
В матче забили: Кокарев, Анисин у «Динамо» — Курьянов, Заборски у «Авангарда». В буллитах победу принес новобранец «Динамо» А. Цветков.
В итоге, в серии буллитов победило «Динамо» — 3:2, для которого это второй завоеванный Кубок Открытия.

Локаут в НХЛ 
В связи с локаутом в Национальной хоккейной лиге КХЛ внесла изменения в регламент, позволяющие командам дозаявить трех игроков, один из которых может быть легионером, имеющих действующие контракты в НХЛ. С 16 сентября клубы начали подписывать игроков из НХЛ:

Матч звёзд КХЛ 

Матч звёзд КХЛ состоялся 13 января 2013 года на домашней арене «Трактора».

Интересные события 
9 октября 2012 года на матче между пражским «Львом» и московским «Динамо» был побит рекорд КХЛ — на матче присутствовало 16 317 зрителей. Таким образом этот матч опередил по популярности с перевесом в 204 зрителя матч «Русской классики ВХЛ» между «Соколом» и «Локомотивом».

Клубы 
В сезоне 2012/2013, помимо возобновления участия ярославского «Локомотива», в лигу вошли братиславский «Слован» и «Донбасс» из Донецка, который в прошлом сезоне выступал в высшей лиге. Клуб «Лев» перебазировался из Попрада в столицу Чехии Прагу, однако он не является преемником словацкого клуба.

{| class="navbox wikitable" class="navbox wikitable" style="text-align:left"
! style="background:white; text-align:center; width:10%" | Дивизион
! style="background:white; text-align:center; width:17%" | Команда
! style="background:white; text-align:center; width:15%" | Город
! style="background:white; text-align:center; width:23%" | Арена
! style="background:white; text-align:center; width:5%" | Основан
! style="background:white; text-align:center; width:5%" | в КХЛ
|-
! style="background:navy; text-align:center" colspan=6 | <font color=white> Западная конференция
|-style="background: #ffffff;"
! style="background:#ffd5e5; text-align:center" rowspan=7 | Дивизион Боброва
|  Динамо Мск
|  Москва
| МСА «Лужники» (на 8 512)
| align=center | 1946
| align=center | 2008
|-style="background: #ffffff;"
| Динамо Р
|  Рига
| Арена Рига (на 10 300)
| colspan=2 align=center | 2008
|-style="background: #ffffff;"
| Лев
|  Прага
| Типспорт Арена (на 13 150)
| colspan=2 align=center | 2012
|-style="background: #ffffff;"
| СКА
|  Санкт-Петербург
| СКК «Ледовый Дворец» (на 12 500)
| align=center | 1946
| align=center | 2008
|-style="background: #ffffff;"
| Витязь
|  Чехов
| Ледовый хоккейный центр «Витязь» (на 3 300)
| align=center |1996
| align=center | 2008
|-style="background: #ffffff;"
| Слован
|  Братислава
| Словнафт арена (на 10 115)
| align=center | 1921
| align=center | 2012
|-style="background: #ffffff;"
| Донбасс
|  Донецк
| ДС «Дружба» (на 4 130)
| align=center | 2001
| align=center | 2012
|- style="background: #ffffff;"
! style="background:#faeca8; text-align:center" rowspan=7 | Дивизион Тарасова
| Атлант
|  Мытищи
| Арена Мытищи (на 6 434)
| align=center | 2005
| align=center | 2008
|-style="background: #ffffff;"
| Спартак
|  Москва
| ДС «Сокольники» (на 5 530)
| align=center | 1946
| align=center | 2008
|-style="background: #ffffff;"
| ЦСКА
|  Москва
| ЛДС ЦСКА (на 5 600)
| align=center | 1946
| align=center | 2008
|-style="background: #ffffff;"
| Динамо Мн
|  Минск
| Минск-Арена (на 15 086)
| align=center | 1976
| align=center | 2008
|-style="background: #ffffff;"
| Локомотив
|  Ярославль
| Арена 2000 (на 9 070)
| align=center | 1959
| align=center | 2008
|-style="background: #ffffff;"
| Северсталь |  Череповец
| Ледовый дворец (на 6 064)
| align=center | 1956
| align=center | 2008
|-style="background: #ffffff;"
| Торпедо|  Нижний Новгород
| ДС «Нагорный» (на 5 600)
| align=center | 1946
| align=center | 2008
|-style="background: #ffffff;"
|-
! style="background:red; text-align:center" colspan=6 | <font color=white> Восточная конференция
|-style="background: #ffffff;"
! style="background:#cedff2; text-align:center" rowspan=6 | Дивизион Харламова
| Автомобилист |  Екатеринбург
| КРК «Уралец» (на 5 570)
| align=center | 2006
| align=center | 2009
|- style="background: #ffffff;"
| Ак Барс |  Казань
| Татнефть Арена (на 8 774)
| align=center | 1956
| align=center | 2008
|- style="background: #ffffff;"
| Металлург Мг|  Магнитогорск
| Арена Металлург (на 7 700)
| align=center | 1955
| align=center | 2008
|-style="background: #ffffff;"
| Нефтехимик|  Нижнекамск
| СКК «Нефтехимик» (на 5 500)
| align=center | 1968
| align=center | 2008
|-style="background: #ffffff;"
| Трактор|  Челябинск
| Ледовая арена «Трактор» (на 7 500)
| align=center | 1947
| align=center | 2008
|- style="background: #ffffff;"
| Югра |  Ханты-Мансийск
| Арена-Югра (на 5 500)
| align=center | 2006
| align=center | 2010
|- style="background: #ffffff;"
! style="background:#caf2dc; text-align:center" rowspan=6 | Дивизион Чернышёва
| Авангард |  Омск
| Арена Омск (на 10 318)
| align=center | 1950
| align=center | 2008
|-style="background: #ffffff;"
| Амур|  Хабаровск
| Платинум Арена (на 7 100)
| align=center | 1957
| align=center | 2008
|-style="background: #ffffff;"
| Барыс|  Астана
| ДС «Казахстан» (на 5 532)
| align=center | 1999
| align=center | 2008
|-style="background: #ffffff;"
| Металлург Нк|  Новокузнецк
| ДС «Кузнецких металлургов» (на 7 533)
| align=center | 1949
| align=center | 2008
|-style="background: #ffffff;"
| Салават Юлаев |  Уфа
| Уфа-Арена (на 8 450)
| align=center | 1961
| align=center | 2008
|-style="background: #ffffff;"
| Сибирь|  Новосибирск
| ЛДС «Сибирь» (на 7 384)
| align=center | 1962
| align=center | 2008
|}

 Тренеры и капитаны 

 Турнирное положение команд  

 Лучшие игроки по месяцам 

 Статистика регулярного турнира 

 Лучшие вратари 
 И — проведённые игры, В — победы, П — поражения, КН — коэффициент надёжности, %ОБ — процент отражённых бросков, «0» — матчи на ноль, ВП — общее время на льду

 Статистика игроков По итогам регулярного чемпионата Плей-офф 

Плей-офф начался 20 февраля и завершился в апреле 2013 года. Седьмой матч Кубка Гагарина, если будет необходим, будет сыгран 19 апреля. Все серии плей-офф проводились до четырёх побед.

В финале встретились победители обеих конференций.

 Достижения 
 26 декабря 2012 года нападающий ЦСКА Александр Радулов набрал 300-е очко в регулярных чемпионатах;
 28 декабря 2012 года нападающий Металлурга Мг Сергей Мозякин набрал 300-е очко в регулярных чемпионатах;

 Кубок Надежды 

Кубок Надежды начался 21 февраля и завершился в марте 2013 года. В квалификационном раунде серии состоят из двух матчей с фиксацией ничьих. Победителем в серии становится команда, которая выиграла больше матчей, чем соперник, а если по окончании основного времени второго матча обе команды выиграли по матчу или были зафиксированы 2 ничьи, победитель определяется в овертайме до первой заброшенной шайбы, а если в овертайме никто не забросит, назначается серия буллитов. Далее победитель выявляется в сериях до трёх побед в четырёх матчах.
 Победителем турнира стала команда Динамо Рига, обыгравшая в финале хабаровский Амур в серии со счетом 3:1.'''

Итоговое положение команд

Церемония вручения призов КХЛ 
Церемония вручения призов КХЛ состоялась 22 мая 2013 года в Москве в банкетном зале «Суриковъ Холл».

Командные

Индивидуальные

Примечания

Ссылки 
 Календарь первого этапа чемпионата КХЛ 2012/2013